Бьёрн Карл Микаэль Вирдхайм (; родился 4 апреля 1980 года в Векшё, Швеция) — шведский автогонщик.
 Победитель МЧ Ф3000 2003 года.

Общая информация 
Бьёрн — один из трёх сыновей Эмульфа и Карин Вирдхаймов. Его братьев зовут Эрьян и Урбан.

Отец шведа в своё время также гонялся, но лишь на национальном уровне.

Ныне Бьёрн вместе с подругой Эллен живёт в Бакингемшире, Великобритания.

Спортивная карьера

Первые годы 
При содействии отца Бьёрн с 10 лет стал пробовать себя в картинговых соревнованиях. В 1996 году он пробует себя в «формулическом» автоспорте. Два года в национальных чемпионатах на машинах класса Формула-Форд проходят более чем плодотворно: Вирдхайм доказывает свою пилотскую состоятельность на подобном уровне, выигрывает основной чемпионат серии 1997 года, а также находит спонсоров для продолжения карьеры уже на международном уровне: в 1998-99 годах он участвует в британском чемпионате Ф-Plamer Audi, а в 2000 году подписывает контракт с одной из команд немецкой Ф3.

Два года в Германии не приносят больших успехов, но результаты Вирдхайма постепенно растёт: в свой второй сезон швед одерживает свои первые победы на данной технике, а также записывает на свой счёт третьи места в престижных Гран-при По и Гран-при Макао. На азиатском этапе на счету Вирдхайма также выигранная квалификация.

2002-05 
Результаты шведа удовлетворили его спонсоров и в 2002 году он дебютирует в МЧ Ф3000 за рулём болида одного из лидеров серии — британской команды Arden. Год работы вместе с опытным чехом Томашем Энге позволяет без проблем привыкнуть к новой технике и не всегда знакомым трассам. Достаточно стабильные выступления по ходу дебютного сезона позволили Вирдхайму занять четвёртое место в общем зачёте; выигран заключительный этап сезона в Монце.

В 2003 году у Бьёрна уже не было конкурентов в борьбе за титул и он за счёт стабильных финишей опередил ближайшего конкурента на 35 очков. Были одержаны три победы (выиграны оба итальянских и британский этап серии). Обидная осечка случилась на этапе в Монако: доминируя по ходу всего уик-энда швед слишком рано начал праздновать победу, и на финишной прямой его почти остановившуюся машину обогнал Николас Кьеза.

Менеджмент шведа пытался пристроить его в Формулу-1, но дальше тестовой работы, которую Бьёрн выполнял в 2003-04 годах дело так и не пошло.

В 2005 году Вирдхайм пытался пристроиться в Северной Америке, год выступая в Champ Car за не самую сильную команду HVM Racing. Несколько финишей в Top10 в 11 гонках не были признаны достаточным результатом, чтобы швед смог остаться в серии.

2006-12 
Некоторое время оставаясь без серьёзной гоночной практики менеджмент шведа в 2006 году обращает свой взгляд на Восточную Азию, подписывая контракт с одной из команд японской Формулы-Ниппон. Позднее удалось также подписать контракт с командой старшего класса кузовной серии Super GT. Со временем именно участие в этом GT чемпионате стало единственной работой шведа. Выступая за середняков серии Бьёрн, в составе своего экипажа, регулярно финишировал в очках. Периодически швед показывал лучшие круги в гонках.

Наиболее удачным для Вирдхайма оказался сезон-2010: швед занял четвёртое место в общем зачёте серии, а также выиграл спринтерский кубок на трассе Фудзи Спидвей.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

МЧ Ф3000 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Автогонщики Швеции
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Формулы Палмер Ауди
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты Формулы-Ниппон
Пилоты Международной Формулы-3000
Чемпионы Международной Формулы-3000
Пилоты CART ChampCar
Пилоты Super GT